Ви́нница — многозначный термин.

Топоним 
 Винница — город на Украине.
 Винница — аэропорт в городе Виннице.
 Винница — сельская гмина в Польше.
 Винница — река в Воронежской области России.

Фамилия 
 Винница, Геннадий Рувимович (род. 1959) — белорусский и израильский историк.

Другое 
 «Винница» — украинский малый противолодочный корабль.
 «Винница» — один из пяти мониторов типа «Житомир».
 «Винница» — название украинского футбольного клуба «Нива» из Винницы в 1999—2003 годах.

См. также 
 
 Винницы